Le qualificazioni del singolare del Barcelona Open Banc Sabadell 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Thiago Monteiro (qualificato)
  Yūichi Sugita (ultimo turno, Lucky loser)
  Chung Hyeon (qualificato)
  Santiago Giraldo (qualificato)
  Tarō Daniel (qualificato)
  Andrey Rublev (primo turno)

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Casper Ruud (qualificato)
  Íñigo Cervantes
  Kenny de Schepper (primo turno, ritirato)
  Guido Pella (ultimo turno)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)

Qualificati 

  Thiago Monteiro
  Steven Diez
  Chung Hyeon

  Santiago Giraldo
  Tarō Daniel
  Casper Ruud

Lucky loser 

  Yūichi Sugita

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2017